Sutera kan syfta på:

 Sutera (växter) – ett släkte av flenörtsväxter

Geografi

Italien 

 Sutera – en kommun i Sicilien, Provincia di Caltanissetta, 

Robotskapade Italienförgreningar